Маркьо́н () — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Аррас, кантон Бапом, в 29 км к юго-западу от Арраса. Деревня находится на берегу канала Нор, в 1 км от автомагистрали А26 «Англия» Труа — Кале.

Население (2018) — 972 человека.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Аньяна XVI века

Администрация 
Администрацию Маркьона с 2014 года возглавляет член партии Республиканцы Жак Пети (Jacques Petit).

Демография 
Динамика численности населения, чел.
 
</center>

См. также 
 Округа департамента Па-де-Кале
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Ссылки 
Национальный институт статистики

Галерея 

Коммуны департамента Па-де-Кале